Jule Rivlin – cestista
 Reuven Rivlin – politico